Azerbeidzjan
 Şirvan (regio), een historische regio in Azerbeidzjan
 Staat van de Shirvanshah, 861 – 1538
 Kanaat Şirvan 1721 – 1820
 Şirvan (Azerbeidzjan), een stad in Azerbeidzjan
 Şirvan (staatsreservaat), een staatsreservaat in Azerbeidzjan 

Turkije
 Şirvan (Turkije), een stad in Turkije
 Şirvan (district), een district van de Turkse provincie Siirt

Iran
 Shirvan (Iran), stad in Noord-Khorasan